

Oeuvres

Album 

 Again, album d'Alan Stivell paru en 1993 ;
 Again, mini-album d'Ayumi Hamasaki paru en 2012 ;

Chanson 

 Again, chanson de Yui Sakakibara ;
 Again, chanson d'Alice in Chains ;
 Again, chanson de Janet Jackson ;

Autres 
 Again, jeu vidéo ;
 +Again, manhwa de Ko Jin-Ho.

Toponyme 

Rivière Again, affluent de la rivière Harricana, coulant au Canada, dans le District de Cochrane en Ontario et dans de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité) au Nord-du-Québec au Québec.

Voir aussi 
 , le titre de plusieurs oeuvres
 Again and Again and Again and Again, le premier EP du duo américain The Bird and the Bee